Двадцать девятая симфония:

 Симфония № 29 (Гайдн), 1765
 Симфония № 29 (Моцарт), 1774
 Симфония № 29 (Иоганн Михаэль Гайдн), 1784
 Симфония № 29 (Хованесс), 1976

 0029